HMS Northumberland (1798) - linieschip
 HMS Northumberland (1992) - fregat